Юрий Рязанов:
 Рязанов, Юрий Викторович (род. 1970) — российский предприниматель и политик.
 Рязанов, Юрий Сергеевич (1987—2009) — российский гимнаст.